Le tournoi de tennis de Bali est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2005, classée en catégorie Tier III, s'est disputée du 12 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Francesca Schiavone, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anna-Lena Grönefeld et Meghann Shaughnessy.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bali
 Saison 2005 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2005
Bali
2005 en Indonésie
Tennis en septembre 2005